I placodontiformi (Placodontiformes) sono un clade di rettili estinti, che include i placodonti e i loro parenti più prossimi (Palatodonta). Il clade fu descritto nel 2013 con la descrizione di Palatodonta. I placodontiformi sono il clade più basale dei saurotterigi, e sono il sister group degli eosaurotterigi, che include tutti gli altri saurotterigi (pachipleurosauri, notosauri, pistosauri e plesiosauri).

Filogenesi
Di seguito, un cladogramma che indica la posizione dei placodontiformi all'interno dei saurotterigi (Neenan et al., 2013):

Bibliografia
Neenan, J. M.; Klein, N.; Scheyer, T. M. (2013). "European origin of placodont marine reptiles and the evolution of crushing dentition in Placodontia". Nature Communications 4: 1621

Collegamenti esterni 
 

Placodonti